Lista 594 gmin w departamencie Doubs  we Francji.

(CAB) – gminy aglomeracji Grand Besançon utworzone w 2001 r.
(CAM) – gminy aglomeracji Pays de Montbéliard utworzone w 2000 r.

Gminy we Francji